90/53 – Cannone contraerei  prodotto a partire dal 1939
  90/53 – Semovente contraerei su scafo M14
 90/53 – Autocannone su autocarro Breda
 90/53 – Autocannone su autocarro Lancia